Microsoft Cortana, een virtuele assistent ontwikkeld door Microsoft.
 Cortana (Halo), personage uit de Halo-franchise
 Cortana (slak), een slakkengeslacht
 Cortana, of Curtana, een ceremonieel zwaard dat werd gebruikt bij de kroning van Britse monarchen
 Cortana Mall, Baton Rouge, Louisiana, Verenigde Staten